Frankfurter Hof steht für:

 Frankfurter Hof, Hotel in Frankfurt am Main
 Frankfurter Hof (Falkenstein), Hotel in Falkenstein im Taunus
 Frankfurter Hof (Mainz), Saalbau in Mainz